Shigatse (prefectuur), een prefectuur in de Tibetaanse Autonome Regio
Shigatse (stad), de hoofdstad van de Tibetaanse prefectuur Shigatse